Schewtschenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Schewtschenki/Шевченки) ist der Name folgender Dörfer in der Oblast Poltawa in der Ukraine.
Der Name leitet sich vom ukrainischen Lyriker Taras Schewtschenko ab:

 Schewtschenky, in Rajon Hlobyne; siehe Schewtschenky (Hlobyne)
 Schewtschenky, in Rajon Kobeljaky; siehe Schewtschenky (Kobeljaky)
 Schewtschenky, in Rajon Koselschtschyna; siehe Schewtschenky (Koselschtschyna)
 Schewtschenky, in Rajon Lochwyzja; siehe Schewtschenky (Lochwyzja)
 Schewtschenky, in Rajon Poltawa; siehe Schewtschenky (Poltawa)
 Schewtschenky, in Rajon Sinkiw; siehe Schewtschenky (Sinkiw)

Siehe auch:
 Schewtschenkowe (Begriffsklärung)
 Schewtschenka
 Schewtschenko